Omaha Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Omaha Township (Arkansas), im Boone County, Arkansas
 Omaha Township (Illinois), im Gallatin County, Illinois
 Omaha Township (Nebraska), im Thurston County, Nebraska